

Sigle 
 Egypt Last Hope  – "ultima speranza d'Egitto", soprannome del carro armato M3 Lee/Grant

Codici 
 ELH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di North Eleuthera, Eleuthera (Bahamas)
 elh – codice ISO 639-3 della lingua el hugeirat